Hawken est à la base un prénom nordique mais c'est aussi un nom de famille. Il peut également se référer à :

 Hawken, un jeu vidéo de tir à la première personne multijoueur en cours de développement chez Adhesive Games
 Hawken Rifle, un type de fusil du

Patronyme 
 Sam Hawken, écrivain américain, auteur de roman policier.
 Paul Hawken (né en 1946), auteur environnementaliste américain.